Thure Klinckowström ist der Name folgender Personen:

* Thure von Klinckowström (1887–1972), deutscher Verwaltungsbeamter
 Thure Gustav Klinckowström (1693–1765), schwedischer Verwaltungsjurist
 Thure Leonard Klinckowström (1735–1821), schwedischer Oberhofmarschall und Richter